Eine Nacht in Venedig steht für:

 Eine Nacht in Venedig, Operette von Johann Strauss Sohn (1883)
 Eine Nacht in Venedig (Quadrille), Quadrille von Johann Strauss Sohn (1884)
 Eine Nacht in Venedig (1934), Verfilmung der Strauss-Operette von Robert Wiene
 Eine Nacht in Venedig (1953), österreichische Filmkomödie